Heterotoma kan syfta på:

 Heterotoma (djur) – ett släkte av insekter
 Heterotoma (växter) – ett släkte av växter